Бриз — вітер невеликої сили на берегах морів, великих озер і річок.
ТРК «Бриз» — військова телерадіокомпанія Міністерства оборони України.